La princesa Magdalena de Suecia, duquesa de Hälsingland y Gästrikland (nacida Madeleine Thérèse Amelie Josephine Bernadotte; 10 de junio de 1982, Estocolmo, Suecia), es una princesa sueca desde su nacimiento, como la hija menor de los actuales reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia. En 2013, se le otorgó el título de duquesa de Gästrikland y Hälsingland, por lo que la convierte en la primera titular. Es miembro de la familia real sueca. Actualmente es la octava en la línea de sucesión al trono sueco, pero al nacer ocupaba el tercer puesto.

Biografía

Nacimiento 
La princesa Magdalena nació el 10 de junio de 1982 en el Palacio de Drottnigholm, siendo la tercera hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia.

Bautismo 
Fue bautizada el 31 de agosto de 1982 en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su bisabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su abuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su padre el rey Carlos XVI Gustavo, además de por sus dos hermanos mayores.

Sus padrinos y madrinas de bautismo son la princesa Benedicta de Dinamarca, el príncipe Andrés de Sajonia-Coburgo y Gotha, la princesa Cristina de Suecia (su tía paterna) y Walter L. Sommerlath (su tío materno).

Hermanos 
 Victoria princesa heredera de Suecia y duquesa de Västergötland, nacida el 14 de julio de 1977.
 Carlos Felipe, duque de Värmland, nacido el 13 de mayo de 1979.

Estudios 
Magdalena cursó sus estudios básicos en los alrededores de Estocolmo y culminó la secundaria en el Enskilda Gymnasiet en la capital, tomando la línea de estudios sociales. Se graduó de secundaria en 2001.

En 2001, vivió una temporada en Londres, donde estudió inglés. En primavera de 2002 estudió un módulo introductorio en Legislación sueca y estudió en European Computer Driving Licence.

En enero de 2003 empezó a cursar historia del arte en la Universidad de Estocolmo, donde permaneció dos semestres. En otoño de 2004 empezó un curso de etnología en la misma universidad. El 23 de enero de 2006 se graduó con un B.A. en Historia del arte, etnología y historia moderna en la Universidad de Estocolmo. En 2007 estudió psicología infantil en la misma universidad.

Habla sueco, inglés y alemán con fluidez y un poco de francés.

Aficiones 
Entusiasta de la equitación, este fue su principal interés hasta que los estudios de secundaria demandaron más su tiempo. Aunque no la practica, sigue interesada en la equitación y existe un premio con su nombre en este deporte.

Sus intereses son el arte y el diseño de interiores.

Matrimonio y descendencia

Jonas Bergström 
La princesa mantuvo un noviazgo durante ocho años (2002-2010) con el abogado sueco Jonas Bergström.

Compromiso 
El 11 de agosto de 2009 la casa real anuncia el compromiso matrimonial entre Magdalena y Jonas. El 24 de abril de 2010 se anuncia que el compromiso y el noviazgo se han roto debido a una infidelidad del abogado.

Christopher O'Neill 
Los primeros rumores de noviazgo entre Magdalena y Christopher Paul O'Neill se producen en enero de 2011 cuando son vistos juntos por primera vez. El 21 de mayo de 2012 la casa real confirma el noviazgo y anuncia que ambos conviven juntos en Nueva York. Al día siguiente Christopher asiste al bautizo de la princesa Estela de Suecia.

Compromiso 
El 25 de octubre de ese mismo año se confirma el compromiso matrimonial entre Magdalena y Chris.

En marzo de 2013, la princesa Magdalena tuvo que interrumpir su despedida de soltera por el fallecimiento de su tía abuela, la princesa Lilian de Suecia.

Las amonestaciones pre-nupciales se celebraron el 19 de mayo de 2013 en la capilla del Palacio Real.

Boda 
La boda tuvo lugar el 8 de junio de 2013 en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. La ceremonia fue oficiada por Lars-Göran Lönnermark, obispo emérito, y por Michael Bjerkhagen, predicador de la congregación de la corte sueca.

La princesa llevó un vestido diseñado por el italiano Valentino y utilizó la denominada diadema del rey Gustavo. 

El banquete se realizó en el palacio de Drottningholm.

Christopher O'Neill renunció a los títulos que le correspondían como príncipe consorte para continuar llevando una vida empresarial. Por tanto, no es un miembro de la Casa Real Sueca, pero sí es un miembro de la Familia Real Sueca.

Hijos 

En septiembre de 2013, la princesa publicó un mensaje en su cuenta de Facebook personal en el que anunciaba que estaba embarazada. El 20 de febrero de 2014, Magdalena dio a luz a su primera hija en Nueva York, Estados Unidos. El 26 de febrero, durante un Consejo de Estado, el rey Carlos Gustavo de Suecia anunció los nombres de la princesa: Leonore Lilian Maria. También se anunció que la princesa ostentaría el título de duquesa de Gotland.

El 19 de diciembre de 2014, la Casa Real Sueca anunció que la princesa estaba embarazada de su segundo hijo. La princesa dio a luz a su segundo hijo el 15 de junio de 2015 en el hospital de Danderyd, Suecia, dos días después de asistir a la boda de su hermano Carlos Felipe. El rey sueco anunció el 17 de junio que el pequeño llevaría los nombres de Nicolas Paul Gustaf y que ostentaría el título de duque de Ângermanland.

Como hizo con su primogénita, Magdalena anunció a través de su perfil de Facebook que estaba embarazada por tercera vez, el 27 de agosto de 2017 La princesa dio a luz a su tercera hija el 9 de marzo de 2018 en el hospital de Danderyd, Suecia, tal como anunció la Casa Real. Tres días después del nacimiento de la princesa se reveló que sus nombres serían Adrienne Josephine Alice, y que recibiría como título el ducado de Blekinge.

 Leonor, duquesa de Gotland, nacida 20 de febrero de 2014.
 Nicolás, duque de Ångermanland, nacido el 15 de junio de 2015.
 Adriana, duquesa de Blekinge, nacida el 9 de marzo de 2018.

Otros datos 
 Tras su boda con Christopher O'Neill, continuó residiendo en la ciudad de Nueva York, donde trabajó en la World Childhood Foundation, creada por su madre, la reina Silvia.
 En el año 2015 se trasladó con su familia a Londres. En verano de 2018 se anunció que la princesa, junto a su marido e hijos, se trasladaba a vivir a la ciudad estadounidense de Florida. Dicha decisión causó cierta polémica en Suecia, ya que los príncipes suecos tienen que ser escolarizados en el país para permanecer en la línea de sucesión al trono. El 7 de marzo de 2023, la Casa Real anunció que la princesa Magdalena y su familia se mudarán a Suecia en agosto de 2023.
 Es madrina de bautismo de sus sobrinos, el príncipe Óscar de Suecia y el príncipe Gabriel de Suecia.

Distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 10 de junio de 1982- presente: Su Alteza Real, la princesa Magdalena de Suecia, duquesa de Hälsingland y Gästrikland.

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (10/06/2000).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo.
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 20/05/2003).
  Dama Gran Cordón de la Orden de la Estrella de Jordania (Reino Hachemita de Jordania, 07/10/2003).
  Gran Oficial de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia, 31/03/2005).
  Dama Gran Cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 01/09/2005).
  Dama Comandante de la Orden de la Lealtad a la Corona de Malasia (Reino de Malasia, 14/09/2005).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Río Branco (República Federativa del Brasil, 05/09/2007).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Fiel Servicio (Rumanía, 11/03/2008).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/04/2008).

Ancestros

Véase también 
 Casa de Bernadotte
Familia Real de Suecia
Condecoraciones de la Familia Real Sueca

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real de Suecia
HRH Princess Madeleine (en inglés) en la página oficial de la Casa Real Sueca.

Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Políglotas de Suecia
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Damas de la Orden de los Serafines
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Orden de Rio Branco
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Luteranos de Suecia